System – album dei Coma del 2006
 System – album di Seal del 2007

Pagine correlate 
 Sistema (disambigua)
 The System

Altri progetti